A PSP utalhat az alábbiakra:

 PaintShop Pro, grafikai szerkesztőprogram
 PlayStation Portable, kézi videójáték-konzol
 Parker Solar Probe, űrszonda